Pacar ist der Familienname folgender Personen:

 Janko Pacar (* 1990), kroatisch-schweizerischer Fußballspieler
 Johnny Pacar (* 1981), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler und Musiker rumänischer Abstammung